Inmortal ("immortale" in lingua spagnola) può riferirsi a:

Inmortal – singolo degli Erreway del 2002, dall'album Señales
Inmortal – EP dei Vicious Rumors del 2004
 Inmortal – singolo de La Oreja de Van Gogh del 2008, dall'album A las cinco en el Astoria
 Inmortal – album del produttore musicale DJ Nelson e il cantante Alberto Stylee